Orsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Orsjön, Blekinge, sjö i Olofströms kommun, 
Orsjön, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun och Ljusdals kommun,  (30,2 km²)
Orsjön, Skåne, sjö i Osby kommun,  (5,8 ha)
Orsjön, Västergötland, sjö i Falköpings kommun, 
Lilla Orsjön, sjö i Olofströms kommun, 
Stora Orsjön, sjö i Olofströms kommun,  (6,45 ha)

Se även
Oresjön (olika betydelser)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn